crta zamrzavanja (astrofizika)
crta smrzavanja (polimeri)
crta smrzavanja (tlo), pri kojoj tlo postaje smrznuto